Modern Ruin – album dei Covenant del 2011
 Modern Ruin – album di Frank Carter & The Rattlesnakes del 2017